O Contingente Brasileiro para a Operação das Nações Unidas em Moçambique (ou também conhecido como COBRAMOZ) era a força expedicionária de paz brasileira enviada para Moçambique em 1994, criada por Itamar Franco pelo decreto de 13 de junho de 1994.

O transporte ocorreu com três equipes distintas, uma delas, através do navio NDD-Ceará.

Ver também
 Guerra Civil Moçambicana
 Guerra da Independência de Moçambique

Ligações externas
 Decreto de 13 de junho de 1994

Exército Brasileiro
História de Moçambique